Хе́нниг () — фамилия или имя.

Известные носители фамилии 
 Хенниг, Вилли (1913—1976) — немецкий энтомолог, создатель кладистики.
 Генниг (Хенниг), Генрих (1883—1947) — немецкий шахматист, соавтор гамбита Шара — Геннига, контратакующей системы с жертвой пешки в защите Тарраша ферзевого гамбита.
 Хенниг, Джо (род. 1979) — американский рестлер в третьем поколении, сын «Мистера Совершенство» Курта Хеннига.
 Хенниг, Курт (1958—2003) — американский рестлер во втором поколении, сын «Топора» Ларри Хеннига.
 Хенниг, Шелли (род. 1987) — американская актриса.
 Хенниг, Эдвард (1879—1960) — американский спортсмен, чемпион Олимпийских игр.
 Хенниг, Юрген Клаус (род. 1951) — немецкий химик и медицинский физик.
 Хенниг фон Йессен, Христиан (1649—1719) — немецкий пастор, составитель полабского словаря Vocabularium Venedicum.

Известные носители имени 
 Хенниг Бранд (ок. 1630 — ок. 1710) — немецкий алхимик, первооткрыватель фосфора.